Monopolitani – abitanti di Gorgofreddo
Monopolitani – abitanti di Monopoli (Italia)